Die Open Region Guadeloupe 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 26. März bis 1. April 2018 in Le Gosier stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 153 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 140 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Le Gosier